Борис Михайлович Энгельгардт ( — 25 января 1942) — советский филолог, литературовед и переводчик, сын М. А. Энгельгардта.

Биография

Происхождение 
Родился в семейной усадьбе Батищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Принадлежал к известной семье, внук А. Н. Энгельгардта, сын М. А. Энгельгардта,
племянник Н. А. Энгельгардта, двоюродный брат А. Н. Энгельгардт, второй жены Николая Гумилёва.

В 1906 году окончил 7-ю Санкт-Петербургскую гимназию и поступил в Петербургский университет. В 1909 году уехал в Германию, где четыре семестра изучал теорию познания, общую методологию науки и эстетики у известных немецких учёных-неокантианцев. В 1911 году вернулся в Россию и продолжил обучение на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, окончив его в 1914 году. В этом же году поступил в Павловское военное училище, был зачислен в лейб-гвардии Кексгольмский полк, но вскоре по болезни переведён в Петербург.

Профессиональная деятельность 
После революции, в 1918-1919 годах, преподавал в Вологодском институте народного образования.

В 1919 году был избран преподавателем Института живого слова, где читал  курс «введение в эстетику слова».

Осенью 1919 года приступил к чтению лекций в Институте истории искусств (ГИИИ) в Ленинграде. Там он занял кафедру теории поэзии. С марта 1920 года и до 1925 года, как профессор литературы, читал там курс «методологии истории литературы»

Разработал оригинальные литературоведческие концепции, отличные от методологических систем, популярных в 1920-е годы (формальная школа, работы М. М. Бахтина).

Начиная с 1930-х годов работал только как переводчик. 

В 1930 году был арестован по Академическому делу и выслан на Север, на строительство Беломоро-Балтийского канала. Вернулся из ссылки в 1932 году, официально проживал в Малой Вишере, фактически жил в Ленинграде (Кирочная улица, д. 8, кв. 33).

Семья  
Первая жена — Наталья Евгеньевна Гаршина (1887 — 1930). Закончила Бестужевские курсы в Петербурге по специальности «Всеобщая история». Занималась изучением древних источников и классической археологией. С 1918 года служила ассистентом в отделе древностей Эрмитажа, в 1926 году — помощником главного хранителя отдела классической нумизматики. Покончила с собой после ареста мужа в 1930 году, повторив судьбу своего дяди, В. М. Гаршина.   Двоюродная  сестра В. Г. Гаршина. 

Вторым браком 7 октября 1934 г. женился на поэтессе  Лидии Михайловне Андриевской (24 февраля 1900, Орёл — 6 февраля 1942, Ленинград).  Историк, филолог. Отец, М. С. Андриевский, нотариус, происходил из потомственной семьи священников из Полтавской губернии. Училась в гимназии М. Н. Стоюниной. После революции, в 1919 г. с родителями уехала на юг России, где её отец умер (17 февраля 1920 г.); братья, Юрий и Михаил Андриевские, в апреле 1920 г. покинули Россию, одновременно с А. Деникиным  В 1920-23 гг. жила в Керчи. 

В 1920 г. вышла замуж за писателя и известного общественного деятеля А. И. Савенко. Жила в Керчи. В 1922 году вместе с матерью и мужем приезжала в Петроград (в связи с начавшимся заболеванием А. И. Савенко). Овдовела 30 января 1923 г., похоронила мужа на городском кладбище г. Керчи.   В 1923 г. вернулась в Петроград. 

В 1924 г. поступила в ГИИИ; одновременно закончила этно-лингвистическое отделении факультета общественных наук ЛГУ. Закончила ГИИИ в 1928 гг., была оставлена в ГИИИ научным сотрудником. 

В 1932—1935 гг. научный сотрудник Государственной Публичной библиотеки. Уволена в начале 1935 г. C 1935 г. преподавала историю литературы на курсах БДТ, в хореографическом училище им. А. Вагановой. 

Занималась изучением творчества поэта Е. А. Баратынского.  В начале 1930-х гг. принимала участие в составлении Словаря древнерусского языка и Толкового словаря современного русского языка. Писала стихи и прозу.

Близкая подруга  Анны Ахматовой и художницы Т. Н. Глебовой. Друзьями Энгельгардтов были Лидия Гинзбург, Михаил Лозинский, Юрий Тынянов, Виктор Шкловский . Эмма Герштейн пишет, что Л. Н. Гумилёв «называл Энгельгардтов лучшими людьми России».

Смерть 
Умер 25 января 1942 года в блокадном Ленинграде. Смерть Энгельгардтов описана А. Н. Болдыревым:
«Когда ушел он <Франковский> — неизвестно, известно лишь, что около 12 ч. в ночь с 31-го на 1-е февраля он шел по Литейному на угол Кирочной и ощутил такой упадок сил, что вынужден был отказаться от мысли дойти до дому. Он свернул на Кирочную, чтобы искать приюта у Энгельгардтов (дом Анненшуле), но по лестнице подняться уже не мог. Упросил кого-то из прохожих подняться до квартиры Энгельгардта, известить их. Было 12 ч. В этот момент как раз испустил дух на руках у жены сам Энгельгардт. Она, больная, температура 39, крупозное воспаление легких, сползла вниз (прохожие отказались помочь) и втащила А. А., уложила его на „еще теплый диван Энгельгардта“. Там он лежал и там умер 3-го утром. Жена Энгельгардта кого-то просила передать, чтобы зашли к ней знакомые его, узнать обо всем. Сразу они не смогли, а когда зашли, числа 7-го, 8-го, обнаружили, что жена Энгельгардта тоже умерла накануне. По-видимому, перед смертью ей удалось отправить в морг Дзержинского района тела Энгельгардта и Франковского вместе, на одних санках»

Похоронен на Большеохтинском кладбище в общей могиле, вместе со своей женой Лидией, умершей 6 февраля 1942 г.

Библиография

Переводы и обработки

Примечания

Литература 
 
 Чертков Л. Н. Энгельгардт, Борис Михайлович // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8: Флобер — Яшпал./ Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Советская энциклопедия,  1975. — Стб. 899.

Выпускники Санкт-Петербургской 7-й гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Пушкинисты
Филологи, репрессированные в СССР
Заключённые Белбалтлага
Жертвы блокады Ленинграда
Борис Михайлович
Похороненные на Большеохтинском кладбище
Офицеры Кексгольмского лейб-гвардии полка